Justizanstalt Graz steht für:
 Justizanstalt Graz-Karlau (5. Bezirk)
 Justizanstalt Graz-Jakomini (2. Bezirk)